Крачко́вский — фамилия, имеет женскую форму . Известные носители:

 Крачковский, Антон Романович (род. 2002) — российский футболист.
 
 Крачковский, Игнатий Юлианович (1883—1951) — советский востоковед, арабист.
 Крачковский, Иосиф Евстафиевич (1854—1914) — русский живописец.
 Крачковский, Макс (род. 1979) — польский политик, юрист, депутат польского парламента.
 Крачковский, Юлиан Фомич (1840—1903) — фольклорист и этнограф.